Atlantic-Fokker C-2 – samolot transportowy z lat 20. i 30. XX wieku
 Grumman C-2 Greyhound – współczesny wojskowy samolot transportowy
 Citroën C2 – samochód osobowy
 Serie C2 – włoska liga piłkarska
 witamina C2 – cholina
 C2 – kanadyjski rkm.
 Kawasaki C-2 – japoński samolot transportowy